Oberhofen TG bezeichnet zwei Ortschaften im Kanton Thurgau in der Schweiz:
Oberhofen bei Kreuzlingen 
Oberhofen bei Münchwilen